Мартіна Хінгіс і Сабіне Лісіцкі були чинними чемпіонками, але Лісіцкі вирішила того року не брати участі. Хінгіс успішно захистила свій титул, граючи в парі з Саньою Мірзою. У фіналі вони перемогли пару Катерина Макарова і Олена Весніна з рахунком 7–5, 6–1.

Сіяні пари

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 Main Draw

Miami Open, парний розряд
Miami Open 2015